Evita pode referir-se a:

Eva Perón - primeira-dama da Argentina entre 1946 e 1952
Evita (musical) - um musical de Tim Rice e Andrew Lloyd Webber
Evita (filme) - um filme de 1996 protagonizado por Madonna e Antonio Banderas
Evita (trilha sonora) - a banda sonora (no Brasil, trilha sonora) do filme referido anteriormente
Ciudad Evita - uma localidade do partido de La Matanza na Grande Buenos Aires

Desambiguação